Kotick ist der Name folgender Personen:

 Robert Kotick („Bobby“; * 1963), US-amerikanischer Manager
 Teddy Kotick (1928–1986), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Kotick Point, Landspitze an der Westküste der James-Ross-Insel, Antarktis
 Kotyk (Begriffsklärung)